Новобирилю́ссы — село в Красноярском крае, административный центр Бирилюсского района и Новобирилюсского сельсовета. Центральная улица - Советская.

География 
Расположено на берегу реки Чулым в 78 км от железнодорожной станции Ачинск (узел линий на Красноярск, Анжерскую, Енисейск и Красную Сопку).

История 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 февраля 1971 года районный центр Бирилюсского района Красноярского края перенесён из села Бирилюссы в село Новобирилюссы.

Население

Инфраструктура 
Краеведческий музей.

Русская православная церковь 
В селе имеется деревянная Троицкая церковь (1912).

Средства массовой информации
Печатные СМИ представлены муниципальным органом «Новый путь».

Радиостанции

Цифровые эфирные каналы 
все 20 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: Вести FМ, Радио Маяк, Радио России.
 Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 46, частота 674 МГц), включает: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ.
 Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 38, частота 610 МГц), включает: РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

Примечания 

Населённые пункты Бирилюсского района
Районные центры Красноярского края